Skutören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skutören, Iniö, Åboland, 
 Skutören, Houtskär, Åboland, 
 Skutören, Korpo, Åboland,

Se även
Skjutören
Skitören

Robotskapade Finlandförgreningar